Herói Por Acaso refere-se a duas expressões da mídia, diferentes entre si:
My secret identity, uma série americana do fim dos anos 80 que foi adaptada no Brasil como Herói por acaso;
Herói por acaso (filme), um filme de 2003.
Desambiguação